Ковровые жуки — собирательное название нескольких видов жуков-кожеедов, являющихся домашними вредителями:
 Ковровый кожеед (чёрный ковровый жук)
 Шубный кожеед
 Коллекционный кожеед (пёстрый ковровый жук)
 Коровяковый кожеед (мебельный ковровый жук)
 Австралийский ковровый жук